Los vasos ilíacos internos puede referirse a:
Arteria ilíaca interna
Vena ilíaca interna